Kashiwa steht für:

 Kashiwa, eine Großstadt in der Präfektur Chiba auf Honshū, Japan 

Kashiwa ist der Familienname folgender Personen:

 Hank Kashiwa (* 1949), US-amerikanischer Skirennläufer
 Yoshifumi Kashiwa (* 1987), japanischer Fußballspieler